O Campeonato Paulista de Rugby Universitário de 2011 foi disputado entre faculdades e universidades do estado de São Paulo na modalidade de rugby union. O campeão foi o Direito Mackenzie Rugby.

Universitario
Rugby de 2011 no Brasil